Ebertstraße steht für:

 Ebertstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Ebertstraße, Straße in Lippstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Lippstadt
 Ebertstraße, Straße in Ludwigshafen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Friesenheim #Denkmalzone Ebertsiedlung
 Ebertstraße, Straße in Salzwedel, siehe Liste der Kulturdenkmale in Salzwedel #Salzwedel

Siehe auch:

 Friedrich-Ebert-Straße